Die folgende Liste führt alle Städte im Kosovo auf. Verwaltungstechnisch existiert im Kosovo jedoch keine Definition für eine Stadt. Die 38 Gemeinden ( oder auch Komunë; ) bilden die einzige Ebene der Verwaltungsgliederung. Ihre Bevölkerung wird bei Volkszählungen üblicherweise in eine urbane und in eine rurale erfasst. Diejenigen Gemeinde, die über keine urbane Bevölkerung verfügen, sind dieser Vorgehensweise nach keine Städte. Die neusten Daten stammen aus der 2011 durchgeführten Volkszählung.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Bezirke im Kosovo

Weblinks 
 Agjencia e Statistikave të Kosovës
 City Population – Einwohnerzahlen von Städten und Siedlungen im Kosovo (1981, 1991 und 2011)

Einzelnachweise 

!
Kosovo